Marco Baroni – doppiatore italiano
Marco Baroni – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Marco Baroni – compositore e cantautore italiano